В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1998 года в африканской континентальной зоне (КАФ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир).

38 стран КАФ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1998 года. , , , , , ,  и  не участвовали,  и  снялись до жеребьёвки. Африканская континентальная зона получила 5 (из 32) путёвок в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в два этапа:
 Первый этап: , ,  и  (4 страны с наивысшим рейтингом ФИФА) выходят сразу в финальный этап. Остальные 32 команды были разбиты на пары. Команды в каждой паре в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников финального этапа.
 Финальный этап: 20 стран были разбиты на 5 групп по 4 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Победители групп получали путёвки.

Первый этап 

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (3-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (3-1).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (2-1).

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (3-0).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (5-1).

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (7-1).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-0).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-3).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (5-4).

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (5-1).

 вышло в финальный этап по сумме двух матчей (3-1).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (3-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (2-0), но позже снялась до начала финального этапа, поэтому  заняла её место в финальном этапе.

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (2-0).

 вышло в финальный этап по сумме двух матчей (3-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (5-2).

Финальный этап

Группа 1 

 получила путёвку.

Группа 2 

 получил путёвку.

Группа 3 

 получила путёвку.

Группа 4 

 получил путёвку.

Группа 5 

Матч  —  не игрался, поскольку ни одна из стран не могла претендовать на путёвку.

 получила путёвку.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, АФК)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, ОФК)

Чемпионат мира по футболу 1998
1998